Corre-campo é o nome vulgar de diversas serpentes:
Philodryas nattereri
Philodryas olfersii
Philodryas patagoniensis
Liophis almadensis
Liophis meridionalis
Liophis paucidens
Liophis poecilogyrus
Liophis reginae
Taeniophalus occiptalis
Thamnodynastes pallidus

Desambiguações de biologia